Giovanni da Sangallo ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista da Sangallo (1496–1548), italienischer Architekt
 Giovanni Francesco da Sangallo (1482–1530), italienischer Architekt